Mads Nielsen er navnet på flere personer:
 Mads Nielsen (digter) – dansk apoteker, forfatter og digter
 Mads Nielsen (fodboldspiller) – dansk fodboldspiller
 Mads Nielsen (ishockeyspiller) – dansk ishockeyspiller
 Mads M. Nielsen – dansk skuespiller
 Mads Ø. Nielsen – dansk håndboldspiller